Мейсън може да се отнася за:
 Хора
 Джордж Мейсън (1725-1792), американски политик
 Ник Мейсън (р. 1944), английски музикант
 Ричард Мейсън (р. 1977), южноафрикански писател
 Окръзи в САЩ
 Мейсън (окръг, Вашингтон)
 Мейсън (окръг, Западна Вирджиния)
 Мейсън (окръг, Илинойс)
 Мейсън (окръг, Кентъки)
 Мейсън (окръг, Мичиган)
 Мейсън (окръг, Тексас)